Нэт Кинг Ко́ул (, наст. имя — Натаниэ́ль А́дамс Ко́улз (); 17 марта 1919, Монтгомери, Алабама — 15 февраля 1965, Санта-Моника, Калифорния) — американский джазовый пианист и певец, отец певицы Натали Коул.

Биография 
Натаниэль Адамс Коулз родился в Монтгомери (штат Алабама) в 1919 году. Его отец, Эдвард Дж. Коулз, был священником баптистской церкви. Мать, Перлина, была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. Первые уроки на органе дала ему мать, первое выступление с песней  состоялось, когда Нату было 4 года. В 1921 переехал с родителями в Чикаго и с 12 лет начал брать систематические уроки на фортепиано. Его стиль сформировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнса и негритянских духовных песнопений (спиричуэл и госпел), которые он пел вместе с отцом. «Наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнса» — вспоминал Нат.

С 19 лет начал профессионально работать как пианист в секстете своего брата Эдди. В 1936 году Нэт выступает с ревю Нобла Сиссла. В 1937 году организует трио с Оскаром Муром (позднее его сменил Ирвинг Эшби) и басистом Уэсли Принсом и много выступает в ночных клубах и кафе. Трио существовало до 1947. Коул участвовал в концертах и гастролях «джазовой филармонии» Нормана Гранца, играл с такими звёздами, как Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Лестер Янг, «Иллинойс» Джэкет.

Впервые он приобрёл популярность как вокалист в 1943 году, записав собственную песню, основанную на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца — «Straighten Up and Fly Right»; фирма «Capitol Records» продала 500 тыс. копий этой песни.
И с конца 1940-х годов Нат записывает всё больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра.
В июне 1950 года записал песню «Mona Lisa» — балладу, которая поднялась в списке популярности на 1-е место и была отпечатана трёхмиллионным тиражом. Коул стал национальным героем.
Певец записывает много музыки на рождественскую тематику; до сих пор его версия «Рождественской песни» («Merry Christmas to You») остаётся самой исполняемой во всём западном мире.

С 1956 года он целый год ведёт еженедельную телешоу: The Nat «King» Cole Show; он был первым афроамериканцем, который добился такой чести.

Многие критики и любители джаза сожалели о том, что Нэт порвал связь с джазовыми корнями. Для них Нат выпускает в конце 1956 года чисто джазовый альбом «After Midnight».

Последний альбом «L-O-V-E» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как попадает в больницу.
Коул очень много курил, в основном ментоловые сигареты, полагая, что это поможет ему сохранить низкий баритон. Он умер от рака лёгкого в феврале 1965 года в Калифорнии. Могила — в мемориальном парке Форест-Лаун.

Нэт Кинг Коул был масоном, членом ложи «Томас Уаллер» № 49 в Лос-Анджелесе, входящей в состав великих лож «Принса Холла», объединённых по этническому принципу.

Творчество 
Нэт Кинг Коул был первым чернокожим эстрадным исполнителем, пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки, хотя ему многое пришлось претерпеть в жизни из-за своего цвета кожи. Он проложил дорогу в большой шоу-бизнес для остальных негритянских певцов. КуКлуксКлан преследовал его.

У него была особая, проникновенная манера исполнения, его баритон был легко узнаваем среди сотен других певцов. Он создал лирический образ доброго и несколько наивного исполнителя, который был исключительно естественным и в то же время романтичным. Он обладал совершенной дикцией и фразировкой. До сих пор его бархатный чувственный голос — предмет зависти и образец для многих эстрадных певцов. Нат обладал добрым отзывчивым характером; своим обаянием он завоёвывал многотысячные концертные залы.

Его вклад в развитие джаза, по мнению критиков, недооценён. Его трио предвосхитило появление трио Оскара Питерсона.
На основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского «Radio 2» среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века, Нэт Кинг Коул занял третье место после Синатры и Пресли.

«Нэт Кинг Коул: Боязнь темноты» 
Эксклюзивный доступ к семейному архиву Коулов, хранящемуся в его родном поместье, позволил создать документальный фильм «Nat King Cole: Afraid of the Dark», раскрывающий тайные стороны жизни певца.

Награды 
 Alabama Music Hall of Fame (1985)
 Alabama Jazz Hall of Fame(1993)
 Грэмми (премия) — Grammy Lifetime Achievement Award (1990)
 Down Beat Jazz Hall of Fame (1997)
 «Зал славы рок-н-ролла» (2000)
 Грэмми (премия) «Midnight Flyer» (1959)

Дискография 
 Фирма Capitol Records выпустила сборник из 18 CD, на которых записано 349 песен и пьес.

Фильмография 
 Участвовал в 14 игровых фильмах.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Нэт Кинг Коул: с любовью к музыке 
 Нэт Кинг Коул // Encyclopedia of Alabama 

Джазмены XX века
Джазмены США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Члены Зала славы рок-н-ролла
Масоны США
Умершие от рака лёгкого
Исполнители Capitol Records
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award